Een verkeersweg:
 N819 (België)
 N819 (Frankrijk)
 N819 (Nederland), zie Provinciale weg 819

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing